

Йорк — місто, Північний Йоркшир
 Йорк — місто, Ланкашир

Йорк (Онтаріо) — муніципалітет (до 1971 графство) в провінції Онтаріо, межує з містом Торонто
  — колишня назва міста Торонто до 1834 року, столиця провінції Верхня Канада у 1797—1841 роках
  — один з боро у складі міста Торонто; див. також Північний Йорк,

Йорк — місто, Нижня Саксонія

Йорк — назва кількоз округів
 Йорк — місто, штат Алабама
 Йорк — місто, штат Мен
 Йорк — місто, штат Небраска
 Йорк — місто, штат Нью-Йорк
 Йорк — місто, штат Північна Дакота
 Йорк — місто, штат Пенсільванія
 Йорк — місто, штат Південна Кароліна
 Йорк — місто в окрузі Кларк, штат Вісконсин
 Йорк — місто в окрузі Дейн, штат Вісконсин
 Йорк — місто в окрузі Ґрін, штат Вісконсин
 Йорк Тауншип — селище в окрузі Йорк, штат Пенсильванія
 Йорк — переписна місцевість, штат Аризона

Йорк — вождівство, Сільський округ, Західна область

Персоналії 
 Аллен Йорк (*1989) — канадський хокеїст, воротар
 Двайт Йорк (*1971) — футболіст з Тринідад і Тобаго
 Джейсон Йорк (*1970) — професійний канадський хокеїст, захисник
 Майк Йорк (*1978) — американський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника
 Майкл Йорк (*1942) — британський актор
 Маргарет Йорк (1924—2012) — англійська письменниця детективного жанру
 Сюзанна Йорк (1939—2011) — британська актриса театру та кіно
 Том Йорк (*1968) — англійський музикант

Див. також 
 Йорки
 HMS «Йорк» (90)